SDCC — акронім, що може означати наступні поняття:
 San Diego Comic-Con International — щорічний фестиваль, що проходить у місті Сан-Дієго, США;
 Small Device C Compiler — вільний C-компілятор для мікроконтролерів.